Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Slobodan Živojinović che ha battuto in finale Andrej Ol'chovskij 6-7, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Guillaume Raoux (semifinali)
 Bart Wuyts (quarti di finale)
 João Cunha e Silva (primo turno)
 Francisco Roig (primo turno)

 Andrej Ol'chovskij (finale)
 Marcos Górriz (quarti di finale)
 Germán López (quarti di finale)
 Daniel Orsanic (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1991